Denis Bouad
 Éric Bouad